

События 
 371/370 — Афинский архонт-эпоним Фрасиклид.
 Битва при Левктрах, закончившая спартанскую гегемонию и давшая толчок к развитию Фивской гегемонии.
 В Спарту съехались посольства со всей Эллады. Мирный конгресс в Спарте. 16.7 — Заключён мир. Спартанцы обязались вывести все свои гарнизоны из занятых ими городов и признать Афинский союз. Беотийский союз спартанцы игнорировали и сразу после конгресса спартанцы продолжили войну с фиванцами. Армия Клеомброта I со стороны Фокиды идёт на Беотию. Клеомброт взял крепость Кревсия и расположился лагерем близ Левктр. 5.8 — Битва при Левктрах. Полный разгром спартанцев во главе с Клеомбротом и Архидамом (сыном Агесилая II) фиванцами во главе с Эпаминондом (ок. ). Погиб Клеомброт, полемарх Дион и 1000 спартанцев. В сражении Эпаминонд впервые применил «косой клин». Спартанцы отступили и заключили перемирие с фиванцами.
 371—370 — Царь Спарты из рода Агидов Агесиполид II, наследник Клеомброта I.
 Архидам, сын Агесилая, встретил разбитые моры спартанцев в Мегасфенах. Всеэллинский конгресс в Афинах. Распад Пелопоннесского союза. Эпаминонд убедил сделать Мантинею одним городом. Основана новая столица Аркадии — Мегалополь. Агесилай прибыл в Мантинею, чтобы остановить строительство, но мантинейцы отказали ему. Общины Аркадии создают Аркадский союз. В него входят Мантинея, Мегалополь, Тегея, Орхомен, Кинурия, Клитор, Герея, Лепреон, Меналия и Телфуса. Мантинея становится резиденцией общеаркадского правительства.
 Восстание бедняков в Аргосе («аргосский скитализм»).
 Попытка Агесилая захватить Тегею и подчинить Аркадию. Ликомид, стратег аркадского союза, обращается за помощью к Афинам и Фивам. Аркадский союз заключает договор с Беотийским союзом.
 В Македонии умер царь Аминта II. Начинается спор за власть между сыном Аминты Александром II и зятем Аминты Птолемеем.

Родились 
 Мэн-цзы, китайский философ. (приблизительная дата)

Скончались 
 Клеомброт I, царь Спарты. (пал в битве при Левктрах)
 В Македонии умер царь Аминта II.

См. также